Oakfield puerde hacer referencia a alguno de los siguientes lugares de Estados Unidos:

Oakfield, un pueblo en el Estado de Maine;
Oakfield, un pueblo en el Estado de Nueva York;
Oakfield, una villa en el Estado de Nueva York;
Oakfield, un pueblo en el Estado de Wisconsin;
Oakfield, villa en el Estado de Wisconsin.